Kevin Stitt ist der Name folgender Personen:
* Kevin Stitt (Politiker) (* 1972), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Oklahoma
 Kevin Stitt (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor